Ел Пуенте Бланко има више значења:

 Ел Пуенте Бланко (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуенте Бланко (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику